Коно — один із народів, що населяють Сьєрра-Леоне
 Коно — округ у складі Східної провінції Сьєрра-Леоне